Eichendorff-Schule, Eichendorffschule oder Eichendorff-Gymnasium steht für:

 Eichendorff-Gymnasium Bamberg
 Eichendorffschule Böblingen 
 Eichendorffschule Erlangen
 Eichendorff-Gymnasium Ettlingen
 Eichendorffschule in Hannover, siehe Liste der Baudenkmale in Linden-Limmer
 Eichendorffschule Heidelberg-Rohrbach
 Eichendorffschule (Kelkheim)
 Eichendorff-Gymnasium (Koblenz)
 Eichendorff-Schule (Kronshagen)

 Eichendorff-Schule, siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Heidingsfeld
Eichendorffschule Wolfsburg

Eichendorff